

Сосно — озеро в Городоцькому районі Вітебської області
 Сосно — озеро в Полоцькому районі Вітебської області, басейн Дрожбитки
 Сосно — озеро в Полоцькому районі Вітебської області, басейн Сосниці

Сосно — село в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Сосно — село в Гдовському районі Псковської області

Сосно — озеро у Зарічненському районі Рівненської області

Див. також 
 Сосна (значення)
 Соснове (значення)